Toska oder Toski steht für:

 Toska (Ort), aufgegebenes Dorf im zentralen Teil der Gemeinde Struga in der Region Südwesten der Republik Nordmazedonien
 Haki Toska (1920–1994), albanischer Politiker
 Artiola Toska (* 1974), albanische Volkssängerin
 Faton Toski (eigentlich Faton Toska; * 1987), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
 Toska (Nordmazedonien), ein Dorf im Südwesten Nordmazedoniens

Siehe auch:
 Tosca (Begriffsklärung)